Wiederau bezeichnet
 einen Ortsteil der Gemeinde Königshain-Wiederau im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen, siehe: Wiederau (Königshain-Wiederau)
 einen Ortsteil der Stadt Pegau im Landkreis Leipzig in Sachsen, siehe: Wiederau (Pegau)
 einen Ortsteil der Stadt Uebigau-Wahrenbrück in Brandenburg, siehe: Wiederau (Uebigau-Wahrenbrück)
 den Sender Wiederau bei Leipzig